Maria Leopoldine ist der Name folgender Personen:

 Maria Leopoldine von Österreich (1797–1826), Tochter von Kaiser Franz I. von Österreich und Maria Theresa von Neapel-Sizilien
 Maria Leopoldine von Österreich-Este (1776–1848), Erzherzogin von Österreich-Este, Kurfürstin von Bayern
 Maria Leopoldine von Österreich-Tirol (1632–1649), Erzherzogin von Österreich, römisch-deutsche Kaiserin und Königin von Böhmen und Ungarn